Pukaki steht für:
 Pukaki River, Fluss auf der Südinsel Neuseelands
 Lake Pukaki, See auf der Südinsel Neuseelands
 HMNZS Pukaki (F424), Fregatte der neuseeländischen Marine
 Mount Pukaki, Berg in der Ross Dependency, Antarktika